|-
| 179501 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179502 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179503 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179504 - || || 14 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179505 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179506 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179507 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179508 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179509 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179510 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179511 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179512 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179513 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179514 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179515 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179516 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179517 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179518 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179519 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179520 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179521 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179522 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179523 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179524 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179525 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179526 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179527 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179528 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179529 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179530 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179531 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179532 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179533 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179534 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179535 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179536 - || || 14 de febrer de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 179537 - || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179538 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179539 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179540 - || || 4 de febrer de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 179541 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179542 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179543 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179544 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179545 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179546 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179547 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179548 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179549 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179550 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179551 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179552 - || || 8 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179553 - || 2002 DJ || 16 de febrer de 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 179554 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179555 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179556 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179557 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179558 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179559 - || || 28 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179560 - || || 13 de març de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 179561 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179562 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179563 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179564 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179565 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179566 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179567 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179568 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179569 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179570 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179571 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179572 - || || 16 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179573 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179574 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179575 - || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179576 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179577 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179578 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179579 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179580 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179581 - || 2002 HZ || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179582 - || || 4 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179583 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179584 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179585 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179586 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179587 - || || 5 de juny de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179588 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179589 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179590 - || || 3 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179591 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179592 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179593 - || || 1 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179594 - || || 17 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179595 - || || 22 de juny de 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 179596 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179597 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179598 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179599 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179600 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

9